Улица Фронтовых Бригад — название нескольких улиц в России.

 Улица Фронтовых Бригад — улица в Екатеринбурге.
 Улица Фронтовых Бригад — улица в Новодвинске.
 Улица Фронтовых Бригад — улица в Уфе.